Méré (Yonne)
 Méré (Yvelines)